Nichols kan syfta på:
 Nichols - ett engelskt efternamn
 Nichols (auktor) - flera

Geografi

Antarktis 

 Mount Nichols,

USA 

 Nichols, South Carolina, ort, Marion County, 
 Nichols, Iowa, ort, Muscatine County, 
 Nichols, New York, ort, Tioga County, 
 Nichols, Wisconsin, ort, Outagamie County,